Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom de USS Ranger :
 l, un sloop lancé en 1777, capturé par les britanniques en 1780 et renommé HMS Halifax ;
 l, un schooner du début du  ;
 l, une canonnière entrée en service en 1876, puis convertie en navire école en 1906 ;
 l, un patrouilleur en service de 1917 à 1919 ;
 l, un dragueur de mine en service de 1918 à 1919 ;
 l, un porte-avions lancé en 1933, le premier navire assigné à ce rôle construit par les États-Unis, les précédents étant des transformations de navires existants ;
 l, un porte-avions de classe Forrestal, lancé en 1957 et retiré du service en 1993.

Ranger